Соко́льский мост в Липецке:
 Сокольский автомобильный мост — мост по Липецкой кольцевой автодороге
 Сокольский железнодорожный мост — железнодорожный мост по линии Грязи — Елец